Carol steht für:
 Carol, ein weiblicher, seltener männlicher Vorname, siehe Carol
 ein englisches Weihnachtslied
 ein Automodell des Automobilherstellers Mazda und der zugehörigen Marke Autozam, siehe Mazda Carol
 einen Zweittitel des Romans Salz und sein Preis von Patricia Highsmith
 Carol (Film), Film (2015) nach dem Roman Salz und sein Preis von Patricia Highsmith
 (2214) Carol, Asteroid des Hauptgürtels
 (2834) Christy Carol, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.

Carol ist der Name (Familienname) folgender Personen:
 Carol (* 1977), eigentlich Carolina Albuquerque, brasilianische Volleyballspielerin
 Hans Carol (1915–1971), Schweizer Geograph
 James Carol (* 1969), britischer Autor
 Jean Carol, US-amerikanische Schauspielerin
 Martine Carol (1920–1967), französische Schauspielerin
 René Carol (Künstlername von Gerhard Tschierschnitz, 1920–1978), deutscher Schlagersänger
 Sue Carol (1906–1982), US-amerikanische Schauspielerin und Talentagentin.

Siehe auch:
 Carol City
 Carol-Zahl
 Caroll
 Carrol
 Carroll
 Karol